Druga hrvatska malonogometna liga za sezonu 2014./15.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Liga za prvaka

Poveznice 
 1. HMNL 2014./15.
 Hrvatski malonogometni kup 2014./15.

Izvori 
 crofutsal.com, 2. HMNL Istok 2014./15., pristupljeno 15. svibnja 2015.
 MNK Vinkovci, 2. HMNL Istok 2014/15. ,  pristupljeno 15. svibnja 2015. 
 MNK Vinkovci, 2. HMNL Istok 2014/15., ljestvica , preuzeto 15. svibnja 2015. 
 MNK Brod 2. HMNL Istok 2014./15. , preuzeto 26. svibnja 2016.
 crofutsal.com, 2. HMNL Jug 2014./15., pristupljeno 15. svibnja 2015.
 crofutsal.com, 2. HMNL Sjever 2014./15., pristupljeno 15. svibnja 2015.
 MNK Rugvica , pristupljeno 15. svibnja 2015.
 crofutsal.com, 2. HMNL Zapad 2014./15., pristupljeno 15. svibnja 2015.

2014-15